Marschnerstraße steht für:

 Marschnerstraße (München) in München-Pasing
 Marschnerstraße (Dresden)
 Marschnerstraße (Hamburg)
 Marschnerstraße (Hannover)
 Marschnerstraße (Leipzig)
 Marschnerstraße (Zittau)